Delvin Castle ist der Name dreier Gebäude im irischen County Westmeath:
 eine Burgruine in der Stadt Delvin, siehe Nugent Castle
 eine ehemalige Burg auf einem Hügel bei Delvin, siehe Clonyn Castle
 ein schlossartiges Landhaus inmitten eines Golfplatzes bei Delvin, siehe Clonyn Castle